Het kunstrijden voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 15 en 17 februari 2022 in de Capital Indoor Stadium in Peking, China. Regerend olympisch kampioen was de onder neutrale vlag uitkomende Russische Alina Zagitova.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen Korte kür
  Uitslagen Vrije kür
  Uitslagen

Vrouwen